Arthur O'Hara Wood – tennista australiano
 Meryl O'Hara Wood – tennista australiano
 Pat O'Hara Wood – tennista australiano